Motoyama bezeichnet:
 Motoyama (Kōchi), eine Stadt in der japanischen Präfektur Kōchi
 Motoyama-juku, eine historische Poststation der japanischen Fernstraße Nakasendō
 Motoyama-ji, buddhistischer Tempel in der japanischen Stadt Mitoyo

Motoyama ist der Familienname folgender Personen:
 Haruka Motoyama (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Hideaki Motoyama (1969–2009), japanischer Badmintonspieler
 Motoyama Hikoichi (1853–1932), japanischer Zeitungsmanager
 Masashi Motoyama (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Motoyama (* 1971), japanischer Rennfahrer
 Yuka Motoyama, japanische Skispringerin